Plaats in Indonesië
 Tampang (Sama Dua), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Tampang (Pematang Sawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung